Modem puede hacer referencia:

 el módem, dispositivo electrónico de comunicación; o
 el partido político francés MoDem.